Село:
 Хорішки — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)

Заказник:
 Хорішки — ландшафтний заказник у межах Козельщинського району Полтавської області, біля села Хорішки